FJI kan syfta på:

 FJI – ISO 3166-1 landskod för Fiji
 FJI – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Fiji
 FJI – ICAO:s kod för Air Pacific